The Infidel – romanzo di Mary Elizabeth Braddon del 1900
 The Infidel – film del 1922 diretto da James Young
 Infedele per caso (The Infidel) – film del 2010 diretto da Josh Appignanesi

Pagine correlate 
 Infidel